De 30 kilometer vrije stijl (massastart) voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 20 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioene was de Noorse Marit Bjørgen.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen 30 km vrije stijl